

Patronyme 

 Gunma Kisaragi, dōjinshika et mangaka hentai japonais
 Koharu Kisaragi (1956-2000), metteur en scène et dramaturge japonaise

Voir aussi 
 
 Okoi Kisaragi, personnage de Basilisk
 Yuffie Kisaragi, personnage de Final Fantasy VII